

Architettura 
 Moia – cascina di Brugherio

Geografia 
 Cima di Moia – montagna nel Gruppo del Venediger nelle Alpi dei Tauri occidentali, in Trentino-Alto Adige
 Moià – comune catalano nella comunità autonoma spagnola della Catalogna
 Moia – frazione di Albosaggia in provincia di Sondrio

Persone 
 Edgardo Moia Cellerino – cofondatore del gruppo musicale Le Masque